Rasmussen is een Deense en Noorse achternaam met als betekenis "Rasmus' zoon". Bekende mensen met deze naam zijn:

 Alex Rasmussen (1984), Deens (baan)wielrenner
 Anders Fogh Rasmussen (1953), Deens premier en secretaris-generaal NAVO
 Bjørn Rasmussen (1885-1962), Deens voetballer
 Blair Rasmussen (1962), Amerikaans basketballer
 Jacob Moe Rasmussen (1975), Deens wielrenner
 Jonas Rasmussen (1977), Deens badmintonner
 Jonas Flodager Rasmussen (1985/1986), Deens zanger
 Lars Løkke Rasmussen (1964), Deens premier
 Michael Rasmussen (1974), Deens wielrenner
 Morten Molle Rasmussen (1985), Deens voetballer
 Morten Niclas Rasmussen (1985), Deens voetballer
 Ole Rasmussen (1952), Deens voetballer
 Pamela C. Rasmussen (1959), Amerikaans ornitholoog
 Poul Nyrup Rasmussen (1943), Deens premier
 Thomas Rasmussen (1977), Deens voetballer
 Troels Rasmussen (1961), Deens voetballer